Bărăganu nevű települések:
 Bărăganu (Constanța megye)
 Bărăganu (Ialomița megye)